Juana I de Anjou-Sicilia (Nápoles, 1326 - Aversa, Campania, 1382) fue reina de Nápoles y Condesa de Provenza y Forcalquier (1343 - 1382), Reina Titular de Jerusalén, Reina titular consorte de Mallorca y Princesa de Acaya.

Primeros años

Nació en Nápoles como la hija de Carlos de Anjou, duque de Calabria, primogénito de Roberto I de Nápoles, y de María de Valois, hermana del rey Felipe VI de Francia. El mismo año de su nacimiento se transformaba en duquesa de Calabria por la muerte de su padre, y así se transformó en heredera del Reino de Nápoles. A los 7 años, y para mantener a la familia en el trono napolitano fue comprometida con otro príncipe angevino, su primo Andrés de Hungría, segundo hijo varón de Carlos I de Hungría.

Reinado
En 1343 finalmente muere el rey Roberto y su voluntad estipulaba que Andrés debía ser coronado como rey por su propio derecho y no por los de Juana, basado en como el propio rey Roberto había desplazado a su hermano, y abuelo de Andrés, Carlos Martel de Hungría. Juana, de 17 años, y apoyada por la nobleza napolitana se negó rotundamente a la voluntad de su abuelo, el tumulto acaecido sumado al hecho de que el Reino de Nápoles era un feudo de la Santa Sede llevó a la intervención del pontífice Clemente VI, quien por medio del cardenal Américo San Martín anuló los derechos del duque Andrés y coronó a Juana en solitario como Juana I de Nápoles. Un año después, nunca claro si por las órdenes o no de la reina, su esposo fue asesinado en Aversa, lo que generó gran tensión con otro primo, el soberano húngaro Luis I. 

Luis y su madre se hallaban enardecidos y reclamaban justicia, y el trono napolitano para su otro hermano menor Esteban de Anjou de Hungría. Así, de inmediato el monarca húngaro le declaró la guerra a Nápoles; sin embargo, esta campaña duró solamente un año (1347-1348) por la aparición de la Peste Negra. Los ejércitos húngaros volvieron a casa, pero al poco tiempo regresaron a Nápoles y tras conducir una segunda campaña entre 1348 y 1349, Luis I de Hungría derrotó a las fuerzas de Juana I. Sin embargo considerando improbable el mantener el control sobre un reino tan distante, y para evitar conflictos directos con la Santa Sede, el monarca húngaro pactó con la reina napolitana. 

En 1346 Juana contrae nupcias con Luis de Tarento, primo de su padre, e hijo de Felipe I de Tarento y de Catalina de Valois-Courtenay. Luis sería su único esposo coronado como correy de Nápoles y moriría en 1362 sin herederos varones, por lo que sus títulos pasarían a su hermano menor. Juana quedaría viuda dos veces más después del rey, y no se calmaría jamás el clima hostil con Hungría y la constante guerra por recuperar Sicilia. En 1348 y para agradecer el apoyo del papa, Juana vende al papado la ciudad de Aviñón. 

Al producirse el Cisma de Occidente, la reina Juana se inclinó por el papa de Aviñón, Clemente VII. El papa napolitano Urbano VI reaccionó deponiendo y excomulgando a la reina. Los napolitanos la abandonaron y, tras caer prisionera, fue estrangulada por orden del nuevo rey Carlos III (1381-1386).

Descendencia 
De su primer matrimonio con Andrés de Hungría tuvo un hijo póstumo:
 Carlos Martel de Anjou (25 de diciembre de 1345 - 10 de mayo de 1348)

En segunda nupcias se casó con Luis de Tarento, con el que tuvo dos hijas:
 Catalina de Anjou (1347-1362)
 Francisca de Anjou (1349-1362)

De su tercer matrimonio con Jaime IV de Mallorca y el cuarto con Otón IV de Brunswick-Grubenhagen no nacieron hijos.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 BOCCACCIO, Giovanni: Acerca de las mujeres ilustres (De mulieribus claris) CVI: De Iohanna Ierusalem et Sycilie regina (Acerca de Juana, reina de Jerusalén y de Sicilia).
 Texto latino, en el sitio  de la Biblioteca Italiana.
 Texto latino, en el sitio de la Bibliotheca Augustana (Augsburgo).

 Imágenes de Juana, en el sitio del Instituto Warburg.

Reyes de Nápoles del siglo XIV
Condes de Provenza
Princesas de Acaya
Casa de Anjou-Sicilia
Condecorados con la Rosa de Oro
Reinas consortes de la casa de Mallorca
Príncipes de Acaya del siglo XIV
Mujeres gobernantes del siglo XIV
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Aversa
Excomulgados por la Iglesia católica